Jake Bugg – nome d'arte di Jake Edwin Kennedy, cantante, chitarrista e cantautore inglese
 Jake Bugg – album dell'omonimo musicista inglese 
 Madison Bugg – pallavolista statunitense